Азиатский клубный чемпионат 1970 года — третий розыгрыш клубного чемпионата Азии. Турнир прошёл с 1 по 10 апреля 1970 года в Тегеране. Участие в соревновании приняло семь команд, разбитых на две группы. Победителем турнира стал представитель страны-организатора — футбольный клуб «Тадж».

Результаты

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1970
Футбол в Азии в 1970 году
Апрель 1970 года
Международные спортивные соревнования в Тегеране
Международные соревнования по футболу в Иране
1970-е годы в Иране